Classen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Classen (1843–1934), deutscher Chemiker
 Albrecht Classen (* 1956), deutscher Mediävist
 Andy Classen, deutscher Gitarrist und Musikproduzent
 August Classen (1835–1889), deutscher Augenarzt und Philosoph
 Carl Joachim Classen (1928–2013), deutscher Klassischer Philologe
 Christoph Classen (* 1965), deutscher Historiker
 Claus Dieter Classen (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Erwin Classen (1889–1944), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 George Classen (* 1942), deutscher Maler
 Gertrud Classen (1905–1974), deutsche Bildhauerin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Greg Classen (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Herta Classen (1913–1986), deutsche Journalistin in der DDR, Intendantin des Berliner Rundfunks
 Hilde Classen, deutsche Schauspielerin
 Isabell Classen (* 1977), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Johann Classen-Kappelmann (1816–1879), deutscher Unternehmer und Politiker

 Kiki Classen (* 1964), niederländische Schauspielerin und Moderatorin
 Maja Classen (* 1974), deutsche Filmregisseurin
 Manfred Classen (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Martin Classen (* 1957), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Matthias Classen (1726–1816), deutscher Historiker
 Meinhard Classen (1936–2019), deutscher Gastroenterologe
 Peter Classen (1924–1980), deutscher Mittelalterhistoriker
 Robert Johannes Classen (auch Johannes Classen; 1908–1987), deutscher Astronom und Meteoritenforscher
 Sabina Classen (* 1963), deutsche Metal-Sängerin
 Thomas Classen (* 1962), deutscher Boxer
 Walther Classen (1874–1954), deutscher Theologe und Pädagoge

Sonstiges:
 Classen Glacier, Gletscher in der Region West Coast in den Neuseeländischen Alpen

Siehe auch:
 Classon
 Clässen
 Clasen
 Claßen
 Claassen
 Classens
 Klasen
 Klassen
 Klaassen